Gattow ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Gattow (1926–2002), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Walter Gattow (1917–1995), deutscher Heimatschriftsteller und Redaktionsleiter